Ру́сский — многозначное понятие:
 Русский — принадлежащий или относящийся к русскому народу, русскому языку, русской культуре и другому, а также к Руси; свойственный русским, характерный для них и для Руси; созданный, выведенный, и тому подобное, на Руси или русскими.
 Русский — русский язык (в разговорном употреблении).
 Русский — человек (вне зависимости от его этнической принадлежности), воплотивший в себе дух русской культуры.
 Русский — эндоэтноним русского народа.
 Русский — гражданин России, синонимично россиянину.

Персоналии 
 Русский — персонаж Marvel Comics.
 Андрей Русский (Каирский) (ум. 1850-е) — православный исповедник.
 Русский, Иван Михайлович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Иоанн Русский (1690—1730) — православный святой.
 Констанций Русский (ум. 1743) — иеромонах, преподобномученик.
 Павел Русский (ум. 1683) — святой мученик.
 Пахомий Русский (Афонский) (ум. 1730) — преподобномученик.
 Русский — псевдоним, использовавшийся рядом литераторов (Н. В. Гербелем, К. П. Масальским, А. И. Тургеневым, Д. Д. Языковым и др.).

Топоним

Населённые пункты 
 Русский — упразднённый в 2005 году посёлок в Архангельском районе Башкортостана.
 Русский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Русский — посёлок на острове Русском, во Владивостокском городском округе Приморского края.
 Русский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Русский — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Русский — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.
 Русский — хутор, существовавший на территории Находкинского городского округа Приморского края.
 Русский — до 1915 г. название станицы Филимоновская в Изобильненском районе Ставропольского края.

Острова 
 Русский — остров в Карском море, в архипелаге Норденшельда, относится к Красноярскому краю России.
 Русский — остров в Японском море, в архипелаге Императрицы Евгении, относится к Приморскому краю России.
 Русский — остров в Гнилом море, относится к Республике Крым.
 Русский (латыш. Krievu sala) — остров на левом берегу Западной Двины вблизи её устья, территория Рижского порта.

Мысы 
 Русский — мыс в Приморском крае, в Тернейском районе, на побережье Японского моря. Ограничивает с юга Русскую бухту.
 Русский — мыс в Антарктиде, северная оконечность Земли Александра I.

Другое 
 «Русские» — политическая организация правого толка.
 «Русские» — советская музыкальная группа.
 «Русские» — американский кинофильм.
 «Русские» — песня британского музыканта Стинга.

См. также

Примечания